Silpaktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Silpaktjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 740210-169406), sjö i Jokkmokks kommun, 
Silpaktjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 740223-169388), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,55 ha)
Silpaktjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 740272-169420), sjö i Jokkmokks kommun, 
Silpaktjärnen, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn